Coca-Cola 500 bezeichnet:

 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Atlanta Motor Speedway von 1981 bis 1985, siehe Atlanta 500
 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Pocono Raceway von 1977 bis 1980, siehe Sunoco Red Cross Pennsylvania 500